Dominical – località della Costa Rica nella Provincia di Puntarenas
 Dominical – comune di Panama situato nel distretto di Renacimiento, provincia di Chiriquí